Aristó d'Alees (en grec Ἀρίστων ό Ἀλαιεύς) va ser un retòric grec que segons Diògenes Laerci va escriure diversos tractats científics sobre retòrica.

Un altre Aristó, que també va tractar temes semblants és mencionat per Esteve de Bizanci, que diu que era natural de Gerasa.

Segons William Smith el nom d'Aristó és molt freqüent entre els escriptors antics, i es calcula que se n'han identificat una trentena. Però de la majoria d'ells només se'n sap el nom i és fàcil la confusió entre ells, tant pels autors antics com pels moderns. Per exemple, diu, hi ha molta confusió entre Aristó de Kéa i Aristó de Quios.

Referències 

Oradors de l'antiga Grècia